Конгари:
 Конгари (река) — река в США.
 Конгари (племя) — племенная группа индейцев, проживавших в США вдоль реки Конгари.
 Конгари (национальный парк) — национальный парк в штате Южная Каролина (США)